Дискография New Order.

Студийные и концертные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Фильмография (Видео и DVD) 

New Order
New Order
New Order
New Order